III liga polska w piłce nożnej (1991/1992) – 40. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 143 drużyny, grając w 9 grupach systemem kołowym.

Grupa I (Pomorze Zachodnie) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Wielkopolska) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Kraków) 
Tabela końcowa:

 Igloopol Straszęcin wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej - wyniki drużyny anulowano

Grupa IV (Górny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa V (Mazury) 
Tabela końcowa:

Grupa VI (Lublin) 
Tabela końcowa:

Grupa VII (Dolny Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa VIII (Środkowa) 
Tabela końcowa:

Grupa IX (Pomorze) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi

      = Baraże

Baraże o II ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w drugiej klasie rozgrywkowej sezonie 1992/1993 między mistrzami grupy I i grupy II – Gwardią Koszalin i Sokołem Pniewy.

Do drugiej ligi awansował Sokół Pniewy.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki grupy I 
 Wyniki grupy II 
 Wyniki grupy III 
 Wyniki grupy IV 
 Wyniki grupy V 
 Wyniki grupy VI 
 Wyniki grupy VII 
 Wyniki grupy VIII 
 Wyniki grupy IX 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1991 w polskim sporcie
1992 w polskim sporcie